Фестива́льный — многозначный термин:
 Фестивальный — микрорайон в Краснодаре.
 Фестивальный — мыс на острове Комсомолец, Северная Земля.
 Фестивальный — концертный зал в Сочи.
 Фестивальный — платформа в Молодечно, Белоруссия.
 Фестивальный — посёлок сельского типа в Солнечном районе Хабаровского края.
 Фестивальный — посёлок в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Фестивальный — детский парк в Москве.